Manyar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Manyar, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Manyar, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar